Ари́ф Захи́д оглы́ Маме́дов (род. 22 сентября 1964) — азербайджанский дипломат и политический деятель. В разные годы занимал должности посла Азербайджана в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, главы постоянного представительства Азербайджана в Европейском Союзе, главы представительства Азербайджана в Совете Европы, начальника Управления по правам человека и демократии при Министерстве иностранных дел Азербайджана и постоянного представителя ОИС при Европейском Союзе. С 2015 года находится в оппозиции к действующей власти Азербайджана, живёт в Брюсселе.

Ранние годы 
Ариф Мамедов родился 22 сентября 1964 года в Кировабаде (ныне Гянджа). В 1983—1988 годах обучался в Московском военном институте иностранных языков. В 1988—1990 Мамедов работал военным переводчиком в Аддис-Абебе (Эфиопия). В 1993 году прошёл стажировку в нидерландском Институте международных отношений Клингендаль, а в следующем году — курсы при Министерстве иностранных дел Великобритании.

Дипломатическая деятельность 
В 1993—1995 годах Мамедов — второй секретарь МИД Азербайджана, а в 1995—2000 годах — советник посольства Азербайджана в Бельгии.

В 2000—2006 годах Мамедов — глава постоянного представительства Азербайджана при Европейском Союзе. В 2004 году указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 октября Мамедов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии, а указом от 2 ноября того же года — чрезвычайным и полномочным послом в Нидерландах и Люксембурге.

14 декабря 2006 года Алиев произвёл кадровые перестановки в зарубежных дипломатических миссиях, в это время Мамедов был отозван с должности главы представительства Азербайджана при Евросоюзе, а также с должности посла в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

18 января 2007 года Мамедов был назначен руководителем постоянного представительства Азербайджана при Совете Европы.

В 2013 году Мамедов был назначен на пост постоянного представителя Организации исламского сотрудничества (ОИС) при Европейском Союзе.

Мамедов свободно владеет английским, русским, французским, испанским и эфиопским языками. Женат, имеет двоих детей.

В оппозиции 
В 2015 году Мамедов опубликовал пост в Фейсбуке по поводу пожара в Баку, где погибли 15 человек, написав следующее: «Эта трагедия — боль и трагедия каждого азербайджанца. Ни один народ не станет терпеть столько позора и несправедливости. Чиновники зарабатывают миллионы на страданиях нашего народа, и если они не боятся гнева нашего народа, то пусть побоятся гнева Аллаха!» После этого в интернете вышла статья публициста Эйнуллы Фатуллаева, обвинившего Мамедова в предательстве, в участии в «антиалиевском подполье в МИД Азербайджана», в подготовке революции, и призвавшего наказать Мамедова и дипломатов, которые лайкнули его пост. Вскоре после этого Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества в ответ на ноту МИД Азербайджана отозвал Мамедова с поста постоянного представителя ОИС при ЕС. Пять других дипломатов, лайкнувших пост Мамедова, были также уволены из МИД Азербайджана. В том же году, 11 августа, Мамедов предложил провести «белый марш» в поддержку прав человека, демократии, против произвола чиновников и коррупции в Азербайджане, при котором белый цвет был бы цветом «очищения от тьмы и несправедливости». Мамедов призвал отказаться от лозунгов, по его словам, достаточно было бы одеться в белое или нести белый цветок.

В 2017 году Мамедов дал интервью «The Guardian» по поводу коррупции членов азербайджанской делегации в Совете Европы, потративших, согласно Мамедову, 30 миллионов евро на лоббирование учреждений Совета, включая Парламентскую ассамблею. В 2018 году Мамедов стал ключевым свидетелем в расследовании обвинений в коррупции в Парламентской ассамблее Совета Европы. Мамедов присутствовал также на процессе по делу о коррупции итальянского депутата Луки Волонте в итальянском суде. Согласно Мамедову, адвокатов Волонте финансировала азербайджанская сторона.

15 мая 2020 года Мамедов стал сооснователем азербайджанской гражданской платформы «BİZ».

Примечания 

Дипломаты Азербайджана
Послы Азербайджана
Диссиденты Азербайджана
Родившиеся в 1964 году
Родившиеся в Гяндже
Родившиеся 22 сентября
Выпускники Военного института иностранных языков